Lichtgestalt – dziewiąty album szwajcarskiego duetu Lacrimosa. Został wydany w 2005 roku przez wytwórnię Hall of Sermon. Nagrania dotarły do 21. miejsca listy OLiS.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Sapphire - 11:14
 Kelch der Liebe - 06:05
 Lichtgestalt - 05:18
 Nachtschatten - 07:08
 My Last Goodbye - 08:18
 The Party Is Over - 05:29
 Letzte Ausfahrt: Leben  - 05:44
 Hohelied der Liebe - 14:30
 The Party Is Over - 05:33

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Tom Meyer - mastering
 Tilo Wolff - muzyka, słowa, aranżacja, orkiestracje, produkcja muzyczna, instrumenty muzyczne, śpiew
 Anne Nurmi - śpiew

Przypisy 

Albumy Lacrimosy
Albumy muzyczne wydane w roku 2005